Улица Комаро́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. Названы в честь разных людей с фамилией Комаров.

Казахстан 
 Улица Комарова — улица в Баянауле, Павлодарская область.

Россия 
 Улица Космонавта Комарова — улица в Астрахани.
 Улица Комарова — улица в Вельске.
 Улица Комарова — улица в Вичуге.
 Улица Прапорщика Комарова — улица во Владивостоке.
 Улица Комарова — улица в Волгограде.
 В Воронеже:
 Улица Комарова.
 Улица Комарова (Придонской).
 Улица Комарова — улица в Данкове.
 Улица Комарова — улица в Ишимбае.
 Улица Комарова — улица в Казани.
 Улица Комарова — улица в Краснодаре.
 Улица Комарова — улица в Курске.
 Улица Комарова — улица в Липецке (Ссёлки).
 Улица Комарова — улица в Можге.
 Улица Академика Комарова — улица в Москве.
 Улица Комарова — улица в Мытищах.
 Улица Комарова — улица в Нальчике.
 Улица Комарова — улица в Невинномысске.
 Улица Космонавта Комарова — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Комарова — улица в Новороссийске (Цемдолина).
 Улица Комарова — улица в Пятигорске.
 Улица Комарова — улица в Черкесске.
 Комарова улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Комарова — улица в Саранске.
 Улица Комарова — улица в Сочи.
 Улица Комарова — улица в Тюмени.
 Улица Комарова — улица в Уфе.
 Улица Комарова — улица в Челябинске.

Украина 
 Улица Комарова — улица в Виннице.
 Улица Комарова — улица в Донецке.
 Улица Комарова — улица в Кропивницком.
 Улица Комарова — улица в Херсоне.
 Улица Комарова — улица в Чернигове.
 Улица Комарова — улица в Черновцах.

Белоруссия 
 Улица Комарова — улица в Гомеле.

Абхазия 
 Улица Комарова — улица в Гагре.

Примечания 

Улицы, названные в честь учёных